Spielvogel ist der Familienname folgender Personen:

 Gunther Spielvogel (* 1944), deutscher Leichtathlet
 Jörg Spielvogel (* 1961), deutscher Althistoriker
 Kathrin Spielvogel (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Laurent Spielvogel (* 1955), französischer Schauspieler
 Robert Spielvogel (1911–2013), US-amerikanischer Kameramann und Filmemacher
 Wolfgang Spielvogel (* 1945), deutscher Theaterregisseur und Dramatiker